Jacques Moeschal (beeldhouwer), een Belgisch beeldhouwer en architect
 Jacques Moeschal (voetballer), een Belgisch voetballer